Тяхта — село в Кытмановском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Тяхтинского сельсовета.

История 
Основано в 1886 году. В 1926 году состояло из 141 хозяйства. В национальном составе населения того периода преобладали русские. В административном отношении являлась центром Тяхтинского сельсовета Верх-Чумышского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района